Орландо Джонс (; р. ) — американский актёр, сценарист, продюсер.

Биография 
Орландо Джонс родился 10 апреля 1968 года в городе Мобил, штат Алабама, США. Его отец — бывший бейсболист клуба «Филадельфия Филлис». Орландо окончил школу «Молдин Хай» в городе Молдин, Южная Каролина в 1986 году, затем в 1990 году окончил колледж города Чарльстон.

С товарищем Майклом Фехтером создал продюсерскую компанию Homeboy's Productions and Advertising, а в Голливуд попал в 1987 году, как продюсер и сценарист.

Орландо дебютировал в 1992 году с эпизодической ролью в сериале «Голова Германа». Наиболее известен по ролям в фильмах «Ослеплённый желаниями», «Эволюция», «История одного вампира» и сериале «Сонная лощина».

Известен в Америке также, как один из самых оригинальных актёров комедийного сериала Mad TV .

В 2011 году Джонс снялся в документальном фильме «Looking for Lenny», в котором рассказывает о Ленни Брюсе и свободе слова.

Личная жизнь 
2 января 2009 года Орландо женился на бывшей модели Жаклин Стаф. Воспитывает дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры телевидения США
Выпускники Чарлстонского колледжа